Faza finałowa jest ostatnią fazą Pucharu Konfederacji w piłce nożnej 2013.

Zespoły zakwalifikowane

Drabinka

Półfinały

Brazylia – Urugwaj

Hiszpania – Włochy

Mecz o 3. miejsce

Finał

Linki zewnętrzne 
 

Puchar Konfederacji 2013